Stojic oder Stojić ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Stojić (* 1980), deutsch-kroatischer Basketballspieler
 Mile Stojić (* 1955), bosnischer Dichter und Essayist
 Nikola Stojić (* 1974), serbischer Ruderer